Åke Jönsson – calciatore svedese
 Anna Jönsson Haag – fondista svedese
 Anton Jönsson Salétros – calciatore svedese
 Bengt Jönsson Oxenstierna di Svezia – co-reggente di Svezia
 Egon Jönsson – calciatore svedese
 Emil Jönsson – ex fondista svedese
 Erik Jönsson – militare e ingegnere svedese
 Gösta Jönsson-Frändfors – lottatore svedese
 Jan Jönsson – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Jon Jönsson – ex calciatore svedese
 Jörgen Jönsson – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Kenny Jönsson – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Kent Jönsson – ex calciatore svedese
 Nils Jönsson Oxenstierna di Svezia – co-reggente di Svezia
 Orvar Jönsson – ex schermidore svedese
 Rasmus Jönsson – calciatore svedese
 Tommy Jönsson – ex calciatore svedese

Pagine correlate
Jonsson
Jónsson